Vrigny kan syfta på:

 Vrigny, Loiret – en kommun i departementet Loiret i regionen Centre strax norr Frankrike
 Vrigny, Marne – en kommun i departementet Marne i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike
 Vrigny, Orne – en kommun i departementet Orne i regionen Basse-Normandie i nordvästra Frankrike